Meidt ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Meidt (1910–1993), deutscher Fußballtrainer
 Walter Meidt (1908–1929), hannoverscher Polizeiwachtmeister

Siehe auch
 Maid
 Meid
 Meit